Ма́рш сме́рти — пеший переход, к которому принуждают группу людей, зачастую заключённых или военнопленных, и при котором некоторая часть марширующих погибает из-за условий марша по причине длинной дистанции, погоды, истощённости, жестокости конвоиров.

Примеры

США 
 Дорога слёз — принудительное переселение индейских племен, в частности чероки, в резервации правительством США при президенте Ван Бюрене осенью и зимой 1838—1839 годов.

Япония 

 Батаанский марш смерти
 Сандаканские марши смерти

Нацизм 
 Марши смерти в период Холокоста — перемещение заключённых концентрационных лагерей нацистской Германии на оккупированных территориях по мере приближения к ним войск союзников в лагеря внутри Германии. Самые крупные «марши смерти» прошли зимой 1944—1945, когда Красная армия начала освобождение Польши.

После капитуляции Германии 
 Брюннский марш смерти

СССР 
С наступлением немецких войск во время Второй мировой войны, многие лагеря (особенно на Севере) перегонялись пешком на восток.

Турция 
 Дейр-эз-Зорский марш смерти во время Геноцида армян.

Швеция 
 Марш смерти каролинеров — переход отряда Карла Густава при движении через Тидальфиеде во время Северной войны.

Примечания

Ссылки 
 Holocaust Encyclopedia
 МЕСТЬ ЗА ПОДВИГ МАРИНЕСКО (История о расстреле евреев под Пальмникеном в январе 1945 года) 

Преступления против человечества
Военные преступления
Переселение народов